Pisco (licor), beguda alcohòlica de raïm destil·lat
 Pisco (ciutat), ciutat peruana, capital del districte i la província homònimes al departament d'Ica
 Districte de Pisco, divisió administrativa compresa a la ciutat de Pisco
 Província de Pisco, província de la regió d'Ica al Perú
 Port de Pisco, port marítim al districte de Paracas, Província de Pisco, Departament d'Ica, a la costa central del Perú  
 Riu Pisco